Die 138. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  138. Division (Japanisches Kaiserreich)
  138. Schützendivision (Sowjetunion), 1939 im Winterkrieg, 1940 zeitweise 138. Gebirgsschützendivision, 1942 in Stalingrad, 1943 neu aufgestellt in Kalinin, 1945 aufgelöst

Liste militärischer Divisionen nach Nummern